Příjmení Klapka nosí více osobností:

 Dalimil Klapka (1933–2022) – český herec
 Filip Klapka (* 1981) – český fotbalista
 György Klapka (1820–1892) – maďarský armádní generál a politik
 Jerome Klapka Jerome (1859–1927) – britský spisovatel a redaktor
 Kateřina Klapková (* 1986) – česká tenistka
 Otakar Klapka (1891–1941) – český právník, politik a antifašista
 Otta Klapka (* 1953) – český hokejista
 Rudolf Klapka (1885–1951) – český fotbalista, brankář

Externí odkazy